Дудаш:
 Дудаш, Адам (род. 1989) — венгерский футболист, полузащитник.
 Дудаш, Йожеф (1912—1957) — венгерский и румынский радикальный политический деятель и террорист.
 Дудаш, Миклош (1902—1972) — епископ Хайдудорога Венгерской католической церкви и апостольский администратор Мишкольца.
 Дудаш, Михаил (род. 1989) — сербский легкоатлет, специализирующийся в многоборье.